

Шлірбах — громада в землі Верхня Австрія

Шлірбах (Геппінген) — громада в землі Баден-Вюртемберг

Шлірбах — громада в кантоні Люцерн